Comitatul Wise sau Wise County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Wise County, Texas
 Wise County, Virginia